Ми́хал Го́рняк (, ) — чешский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока

Клубная 
Воспитанник школы команды «Зброёвка» (Всетин). В 16 лет перешёл в клуб «Готтвальдов», в 1988 году дебютировал в составе пражской «Спарты», сыграв в чемпионате 5 матчей. Через год перешёл в «Хеб», а ещё через год вернулся обратно в «Спарту». На протяжении 11 сезонов провёл 234 матча и забил 13 голов. В 2001 году на пике карьеры перешёл в клуб второй австрийской Бундеслиги ЛАСК. Летом 2003 года перешёл в «Опаву», но провалил сезон. Через год снова уехал в Австрию, в команду третьей бундеслиги «Хорн». Весной 2005 года получил травму подколенного сухожилия и вынужден был расторгнуть контракт с клубом. И только в 2007 году он завершил карьеру игрока, выступая за чешский клуб четвёртой лиги «Клатови».

В сборной 
С 1995 по 1999 Горняк сыграл 38 матчей за сборную Чехии, забил один гол. Стал серебряным призёром чемпионата Европы-1996 в Англии.

Статистика выступлений за сборную

Карьера тренера 
Пройдя курсы тренеров, возглавил сначала клуб «Теплице» как помощник тренера, а перед сезоном 2007/08 стал наставником чаславского «Зенита». С июля 2014 года работал главным тренером молодёжи пражской «Спарты».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Спарты»
 Профиль на сайте idnes.cz
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 
 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Футболисты Чехословакии
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Унион» Хеб
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Опава»
Игроки ФК «Хорн»
Футбольные тренеры Чехии
Тренеры ФК «Часлав»
Тренеры ФК «Селье и Белло»
Тренеры ФК «Спарта» Прага
Тренеры ФК «Виктория Жижков»